Le Championnat de France de football de National 3 2019-2020 est la  du championnat de France de football de cinquième division. Il est géré par les treize ligues régionales, à l'exception du groupe Corse-Méditerranée qui reste géré par l'organe fédéral.

Le cinquième niveau du championnat oppose cent soixante-huit clubs français répartis en douze groupes régionaux de quatorze clubs, en une série de vingt-six rencontres jouées durant la saison de football.

La première place de chaque groupe permet de monter en National 2 lors de la saison suivante alors que les deux dernières places de chaque groupe sont synonymes de relégation en ligues régionales, voire plus si une équipe régionale est relégué depuis le National 2 condamnant ainsi une équipe supplémentaire.

À la suite de la pandémie de coronavirus, la FFF a décidé d’arrêter le championnat à la  journée. L’instance a également indiqué que le classement final prenait en compte le classement des quotients entre le nombre de points obtenus et le nombre de matchs joués afin de neutraliser l’impact du nombre inégal de matchs disputés entre les équipes. Aucun titre de champion n'est décerné.

Décisions administratives, retraits et repêchages

Groupe Auvergne-Rhône-Alpes

Clubs participants

Compétition 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Groupe Bourgogne-Franche-Comté

Clubs participants

Compétition 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Groupe Bretagne

Clubs participants

Compétition 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Groupe Centre-Val de Loire

Clubs participants

Compétition 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Groupe Corse-Méditerranée

Clubs participants

Compétition 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Groupe Grand-Est

Clubs participants

Compétition 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Groupe Hauts-de-France

Clubs participants

Compétition 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Groupe Normandie

Clubs participants

Compétition 

|valign=top align=left width=50%|

L'AS Cherbourg se voit infliger 6 points de pénalité pour avoir présenté un budget « non conforme ».
|}

Groupe Nouvelle-Aquitaine

Clubs participants

Compétition 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Groupe Occitanie

Clubs participants

Compétition 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Groupe Paris Île-de-France

Clubs participants

Compétition 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Groupe Pays de la Loire

Clubs participants

Compétition 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Bilan de la saison

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de France de football de National 3
 Coupe de France de football 2019-2020
 Championnat de France de football 2019-2020
 Championnat de France de football de Ligue 2 2019-2020
 Championnat de France de football National 2019-2020
 Championnat de France de football de National 2 2019-2020

Liens externes 
 Le National 3 sur fff.fr

Championnat de France de football de National 3
Football M5
France M5
Championnat M5